Войдан Стояновски (; род. 9 декабря 1987 года в городе Скопье, СФРЮ) — северомакедонский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника за французский клуб «Гравлин-Дюнкерк».

Биография 
У Войдана есть брат-близнец, Дамьян, который также выступает за сборную команду Северной Македонии. Старший брат близнецов, Огнен, играет за северомакедонский клуб «Скопье».

Карьера

Клубная карьера 
Войдан некоторое время выступал в чемпионате Республики Македонии за команды «Вардар», АМАК СП, «Фени Индустри», а также за сербский «Напредак» из Крушеваца, украинские «Черкасские Мавпы» и «Донецк», немецкую «Альбу». В настоящее время играет за испанский клуб «Андорра».

Международная 
Игрок регулярно выступает за национальную команду Северной Македонии. Войдан помог команде добраться до стадии полуфиналов на Евробаскете 2011, когда его команда обыграла хозяйку чемпионата Литву. В полуфинале забил пять трёхочковых бросков и, соответственно, набрал 15 очков. Хорошо играл в защите и был постоянно нацелен на перехват, в итоге став по этому показателю одним из лидеров Чемпионата Европы 2011 года (5-е место, 1,7 перехватов за игру). На турнире в среднем за игру набирал 7,7 очка, делал 3,7 подбора и 0,8 результативных передач.

Достижения 
  Северная Македония
АМАК СП
 Обладатель Кубка Македонии: 2009
«Фени Индустри»
 Чемпион Республики Македонии: 2011
 Чемпион Балканской Лиги EUROHOLD: 2011
  Украина
«Донецк»
 Чемпион Суперлиги: 2012

  Германия
«Альба»
 Обладатель Кубка Германии: 2014
 Обладатель Суперкубка Германии: 2013, 2014

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль Войдана Стояновски на Евробаскете 2009
 Профиль на Евробаскете 2011

Баскетболисты Северной Македонии
Игроки сборной Северной Македонии по баскетболу
Игроки БК «Вардар»
Игроки БК АМАК СП
Игроки БК «Напредак» Крушевац
Игроки БК «ЕуроНикел 2005»
Игроки БК «Черкасские Мавпы»
Игроки БК «Донецк»
Игроки БК «Альба»
Игроки БК «Андорра»
Игроки БК «Реал Бетис»
Игроки БК «Бююкчекмедже»
Игроки БК «Ольденбург»
Игроки БК «По-Ортез»
Игроки БК «Гравлин-Дюнкерк»